Безлесная — топоним:

 Безлесная — посёлок при станции в Муромском районе Владимирской области;
 Безлесная — река бассейна Чулыма.

См. также 
 Безлесное
 Безлесный